Никола́й Ви́кторович Ави́лов (род. , ) —  советский легкоатлет, десятиборец, рекордсмен мира, олимпийский чемпион, участник трёх Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР (1972). Выступал за «Динамо» Одесса.

Биография 
Заниматься легкой атлетикой начал в 13-летнем возрасте, совмещая занятия с тренировками в баскетбольной секции. Воспитанник знаменитого одесского тренера Владимира Кацмана. В 16-летнем возрасте Николай Авилов становится мастером спорта в прыжках в высоту.

В 1964 году попадет в юношескую сборную УССР, уже как многоборец. В 1967 году принимает участие в IV Спартакиаде народов СССР, в 19-летнем возрасте занимает итоговое пятое место. В 1968 году становится бронзовым призёром чемпионата СССР. В 1968 году отправляется на свою первую Олимпиаду в Мехико, занимает на ней 4-е место. В 1972 году выигрывает чемпионат СССР, и сразу же отправляется на Олимпийские игры в Мюнхен, откуда возвращается олимпийским чемпионом и рекордсменом мира, с результатом 8454 очка.

В 1975 и 1976 годах дважды к ряду становится чемпионом СССР, и отправляется на свои третьи Олимпийские игры в Монреаль, и становится бронзовым призёром соревнований. В 1980 году в 32-летнем возрасте предпринимает попытку отобраться на Олимпийские игры в Москве, однако занимает в отборочном турнире лишь пятое место, после чего принимает решение об уходе из большого спорта, становится тренером.

Как тренер готовил к стартам как отечественных спортсменов, так и спортсменов Ирака, Китая, Египта и Сейшельских Островов, где он проработал более 10 лет.

В настоящий момент проживает в Одессе. В 2015 году возглавил список партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» на выборах в Одесский облсовет.

В 1974 году был снят фильм «Два дня Николая Авилова» (режиссёр Эдуард Даргольц).

Примечания

Литература 
 
 

Многоборцы СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года